Metoko peut désigner :
 les Metoko, un peuple de la République démocratique du Congo
 le metoko (ou mituku), une langue bantoue
 Metoko Ma Bekondo, un village du Cameroun.